Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2018 war die 29. Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der erste Lauf am 14. April 2018 fand in Oschersleben statt. Das Saisonfinale am 23. September wurde auf dem Hockenheimring gefahren.

Insgesamt wurden in dieser Saison 14 Läufe an sieben Wochenenden in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden ausgetragen. Die Rennen wurden zusammen im Rahmenprogramm mit der ADAC GT Masters durchgeführt. Es wurden an den Rennwochenenden jeweils zwei Läufe gefahren.

Der Österreicher Thomas Preining gewann mit 279 Punkten den Fahrertitel. Die Teamwertung gewann BWT Lechner Racing.

Den Fahrertitel für Amateure gewann Jörn Schmidt-Staade mit 253 Punkten. Die Rookie-Wertung gewann der Luxemburger Dylan Pereira mit 224 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern und Startern mit weniger als sechs Rennteilnahmen wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Gesamt-Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 23 Fahrer in die Punktewertung.

Anmerkung

Teamwertung 
Es kamen 14 Teams in die Punktewertung.

Anmerkung

Amateur-Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 6 Fahrer in die Amateur-Punktewertung.

Anmerkung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2018

2018